Sankt Lars församling eller S:t Lars församling kan syfta på

 Linköpings S:t Lars församling – en församling i Linköpings stift
 Sankt Lars församling, Skara stift – tidigare församling - 1500-talet
Sankt Lars församling, Visby stift - tidigare församling
 Sankt Lars katolska församling – en romersk-katolsk församling i Uppsala

Se även 
 Sankt Laurentii församling